

Onomastica
Niceta – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Niceta – generale bizantino del VI secolo
 Niceta di Aquileia – vescovo di Aquileia del IV secolo, santo
 Niceta di Bisanzio – teologo bizantino del IX secolo
 Niceta di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli dal 766 al 780
 Niceta di Eraclea – scrittore bizantino dell'XI secolo
 Niceta di Maronea – teologo bizantino del XII secolo
 Niceta di Remesiana – scrittore latino del IV secolo, santo patrono della Romania
 Niceta di Smirne – filosofo greco del I secolo, maestro di Plinio il Giovane
 Niceta di Otranto – arcivescovo di Otranto
 Niceta Coniata – importante scrittore, politico e storico bizantino del XII secolo 
 Niceta Davide (o Niceta di Paflagonia) – agiografo bizantino 
 Niceta Eugeniano – scrittore bizantino del XII secolo
 Niceta Pettorato (o Niceta Stetato) – monaco studita, teologo, mistico e agiografo bizantino dell'XI secolo